Domenico Beneventano – politico italiano
 Falcone Beneventano – storico longobardo
 Ferdinando Beneventano del Bosco – militare italiano
 Giuseppe Luigi Beneventano – imprenditore e politico italiano
 Rocco Beneventano – giurista e politico italiano